

Cinema 
Wild Wales – documentario del 1913 prodotto dalla Edison Company
Wild Wales – documentario del 1915 prodotto dalla Pathé Frères

Letteratura 
 Wild Wales – libro di viaggio di George Borrow del 1862

Televisione 
Wild Wales – mini serie tv del 2010